Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Горана Іванішевича з рахунком 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1994 Wimbledon Men's Singles draw 

1994 у тенісі
Вімблдонський турнір